Termin -{L}--metionin:tioredoksin-disulfid -{S}--oksidoreduktaza ima više značenja.
 Metionin-S-oksid reduktaza
 L-metionin (S)-S-oksid reduktaza